FIG4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 907 амінокислот, а молекулярна маса — 103 635.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Локалізований у мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки